Banyuwangi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Banjoewangi, stad, Jawa Timur, 
 Banyu Wangi, Bogor, by, 
 Kecamatan Banyuwangi, distrikt, Jawa Timur, 
 Banyuwangi, Magelang, by, 
 Banyuwangi, Gresik, by, 
 Banyuwangi, Banten, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar